Pyxis är ett släkte av sköldpaddor som beskrevs av Thomas Bell 1827. Pyxis ingår i familjen landsköldpaddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kräldjur i etiopiska regionen
Landsköldpaddor